LV je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Latvijo.
 Las Vegas, Nevada

Glej tudi 

Kratice